Besara ist:

 der vorrömische Name von Béziers in Frankreich, nur bei Avienus bezeugt
 der antike griechische Name von Bet Sche’arim in Israel

Besara ist der Familienname folgender Personen:
 Nahir Besara (* 1991), türkisch-schwedischer Fußballspieler